QEV est une abréviation qui peut signifier:
 Qui êtes vous ? : principe de gestion de droits et de contrôle d'accès
 Quick Exhaust Valve : vanne d'échappement rapide